

Жінки 
 Грушина Олена Едуардівна — українська фігуристка, призер Олімпійських ігор.

Чоловіки 
 Грушин Єгор Валерійович — український неокласичний композитор та піаніст.
 Грушин Олександр — український борець греко-римського стилю.
Прізвища